Csehország
Krásné, település a Chrudimi járásban
Krásné, Tři Sekery településrésze a Karlovy Vary-i kerület Chebi járásában
Krásné, település a Žďár nad Sázavou-i járásban